Myrie ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Myrie (Dave Andrew Myrie Medrano; * 1988), costa-ricanischer Fußballspieler 
 Mark Anthony Myrie, eigentlicher Name von Buju Banton (* 1973), jamaikanischer Musiker
 Roy Myrie (Roy Alexander Myrie Medrano; * 1982), costa-ricanischer Fußballspieler